Fraser – klan szkocki
 Peter Fraser – nowozelandzki polityk
 Fraser – rzeka w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej 
 Fraser T. Smith – producent muzyczny
Fraser Island - Wielka Wyspa Piaszczysta

Miejscowości w USA:
 Fraser – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Grand
 Fraser – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Fraser – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
Gminy w USA:
 Fraser (ang. Fraser Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Bay
 Fraser (ang. Fraser Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin